Niemcy:
 Buchen – dzielnica Siegen
 Buchen (Odenwald) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Buchen – były powiat

Szwajcaria:
 Buchen im Prättigau – miejscowość

Zobacz też:
 Buche
 Horrenbach-Buchen